

Patronyme 
 Émile Fourcault (1862-1919), ingénieur belge.
 François Fourcault de Pavant (1896-1965), homme politique français.

Voir aussi 
 Foucault